Johann Georg I. ist der Name folgender Fürsten:

 Johann Georg I. (Anhalt-Dessau) (1567–1618), Fürst von Anhalt-Dessau
 Johann Georg I. (Sachsen) (1585–1656), Kurfürst von Sachsen
 Johann Georg I. (Sachsen-Eisenach) (1634–1686), Herzog von Sachsen-Eisenach